Драг-квін (, від drag:queen — королева) — сленговий вираз, що використовується для позначення квір-артистів, які переодягаються в яскравий і гарний образ який привертає увагу. Драг-квін далеко не завжди є геями або транссексуалами. Одягаючи одяг, асоційований з жіночою статтю, драг-квін часто використовують перебільшення певних особливостей (характеристик) для гротескного, драматичного чи сатиричного ефекту. Термін драг-квін часто помилково прирівнюють до терміну трансвестизм. Головною відмінністю драг-квін від трансвестита є те, що метою переодягання слугує саме розвага глядача, а не задоволення своїх сексуальних потреб.

У разі переодягання виконавиць жіночого гендера в одяг протилежного гендера  з тією ж метою їх іменують драг-кінг ().

Посилання 

Сценічне мистецтво
Травесті